Enicocephalidae — семейство хищных клопов, населяющее главным образом тропики.

Описание 
Тело удлинённое. Голова сильно вытянута, глаза очень расширены близ середины её длины, позади них есть глубокая поперечная бороздка, за которой лежат глазки. Усики из четырёх члеников, тонкие. Хоботок из четырёх члеников, очень толстый и короткий (короче головы). Передние бёдра утолщены к середине, передние голени сильно расширены к вершине и с выростом во внутреннем углу.

Палеонтология 
Древнейшие находки семейства происходят из раннемелового ливанского янтаря. Также эти клопы были найдены в бирманском янтаре.

Примечания 

Клопы